Dodge County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dodge County (Georgia)
Dodge County (Minnesota)
Dodge County (Nebraska)
Dodge County (Wisconsin)